Årets fotbollsspelare i Asien är ett pris som delas ut till den bästa fotbollsspelaren från Asien. Priset delas officiellt ut av Asian Football Confederation sedan 1994. Vinnarna valdes mellan 1988 och 1993 av IFFHS.

Vinnare

Vinster efter land

Årets internationella spelare i Asien

Årets utländska fotbollsspelare i Asien 

Fotboll i Asien
Fotbollspriser
Priser och utmärkelser instiftade 1988